Константиновский поселковый совет — входит в состав Краснокутского района Харьковской области Украины.

Административный центр поселкового совета находится в пгт Константиновка.

История 
 1920 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 пгт Константиновка 
 посёлок Каменно-Хуторское 
 посёлок Ковалевское 
 посёлок Степовое

Примечания 

Местные советы (Краснокутский район)